Кларк, Кеннет Гарри (; род. 1940) — британский государственный деятель.
 Кларк, Кеннет Маккензи (; 1903—1983) — британский писатель, историк, крупный специалист в области истории искусств.
 Кларк, Кенни (; 1914—1985) — американский джазовый музыкант.
 Кларк, Кенни (; род. 1995) — игрок в американский футбол.